Джошуа Скотт «Джош» Макробертс (); 28 февраля 1987 года, Индианаполис, Индиана) — американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший в НБА. Выступал на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран на драфте 2007 года во втором раунде под общим 37-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Карьера 
Макробертс учился в старшей школе Кармела в Индиане, был лидером школьной команды «Грейхаундс». В выпускном классе он в среднем за игру набирал 17,9 очков, делал 11,4 подборов, 4,2 передачи и 3 блок-шота. Благодаря его результативной игре Грейхаундс завершили сезон с 21 победой при 4 поражениях. В 2005 году Макробертс был признан лучшим игроком матча всех звёзд McDonald's.

После школы Макробертс поступил в Университет Дьюка, где проучился два года. В первом сезоне он в среднем за игру набирал 8,7 очков, делал 5,3 подборов, 1,5 передачу и 1,3 блок-шот, имея процент попаданий с игры 60,5. Макробертс был включён в команду лучших новичков Атлантической конференции и помог своей команде стать чемпионом конференции. 3 августа 2006 года Джош перенёс операцию на позвоночнике из-за хронических болей в спине, мучивших его со времён школы. Во втором сезоне в колледже Макробертс провёл 33 игры, в которых набирал по 13 очков, 7,9 подборов, 3,5 передачи при 50,2 % реализованных бросков.

22 марта 2007 года Макробертс объявил о своём участии в драфте 2007 года. 28 июня он был выбран во втором раунде, под общим 37-м номером, клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». В своём первом сезоне в НБА он принял участие лишь в 8 играх и проводил на площадке в среднем 3,5 минуты. 9 января 2008 года Джош был отправлен в «Айдахо Стэмпид», фарм-клуб «Портленда» из Лиги развития, за который выступал около месяца.

26 июня 2008 года, в ночь драфта, Макробертса вместе с Брендоном Рашем и Джарретом Джеком обменяли в команду «Индиана Пэйсерс» на Джеррида Бэйлесса и Айка Диогу. В «Индиане» Джош получил больше игрового времени и в третьем сезоне стал регулярно появляться в стартовой пятёрке команды.

14 декабря 2011 года Макробертс, ставший свободным агентом, подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на два года, за которые игрок получит $6 млн.

14 июня 2014 года Джош подписал четырёхлетний договор с командой «Майами Хит», по условиям которого получит $23 млн.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ESPN.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Даллас Маверикс»